Зачеренье — название населённых пунктов:

Россия 
 Зачеренье — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Зачеренье — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области.